Eduardo González puede referirse a:

 Eduardo González-Gallarza, militar español - pionero en la aviación española;
 Eduardo González Lanuza, escritor argentino;
 Eduardo González Viaña, escritor peruano;
Eduardo González Díaz, presentador de noticias uruguayo-ecuatoriano;
 Eduardo González Salvador, ciclista español;
 Eduardo González Calleja, historiador español;
 Eduardo González Rodríguez, dibujante español;
 Eduardo González (taekwondo), practicante de taekwondo de Colombiano.

Futbolistas 
 Eduardo Alexis González, futbolista paraguayo;
 Eduardo González Valiño, futbolista español;
 Eduardo González (futbolista argentino, 1986), futbolista argentino;
 Eduardo González (futbolista argentino, 1987), futbolista argentino;
 Eduardo González (futbolista venezolano), futbolista venezolano;